Sawara bezeichnet:
 einen historischen Landkreis in der japanischen Präfektur Fukuoka: Sawara-gun (Fukuoka)
 einen daraus gebildeten Stadtbezirk von Fukuoka: Sawara-ku (Fukuoka)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Chiba: Sawara (Chiba) (heute: Katori (Chiba))
 einen japanischen Prinzen: Prinz Sawara